USS Block Island — три кораблі ВМС США, названі на честь протоки Блок-Айленд Саунд () поблизу Род-Айленда.

 USS Block Island (CVE-8) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву HMS Hunter (D80).
 USS Block Island (CVE-21) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Потоплений підводним човном 29 травня 1944 року.
 USS Block Island (CVE-106) —  ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Комменсмент Бей». Перебував на службі з 1945 по 1959 роки. Зданий на злам у 1960 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни